Pimpinella apula är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Jakob Bernhardi. Pimpinella apula ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
apula